Polhemus kan som auktorsförkortning betyda:

 Dan A. Polhemus, amerikansk entomolog, son till John T. Polhemus
 John T. Polhemus (1929–2013), amerikansk entomolog, far till Dan A. Polhemus

Robotskapade auktorsförkortningar